Cornelis Cornelisz. Clock, glazenier
 Cornelis Cornelisz. van Haarlem, kunstschilder
 Cornelis Cornelisz Jol, "Kapitein Houtebeen", zeeheld
 Cornelis Cornelisz. de Lange (1586-1653), burgemeester van Gouda in 1641, 1642, 1651 en 1652
 Cornelis Cornelisz. de Lange (1629-1682), burgemeester van Gouda 1671, 1672, 1675, 1680 en 1681
 Cornelis Cornelisz. de Lange (1656-1712), burgemeester van Gouda in 1702 en lid Staten-Generaal van 1706-1709
 Cornelis Cornelisz Nay, ontdekkingsreiziger
 Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, uitvinder van de houtzaagmolen